Steingassen heißen folgende geographische Objekte:

 Steingassen (Isen), Ortsteil des Marktes Isen, Landkreis Erding, Bayern
 Steingassen (Ramerberg), Ortsteil der Gemeinde Ramerberg, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Steingassen (Gemeinde Moosbach), Ortschaft von Moosbach, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich

Siehe auch:
 Steingasse